Ку́ря (; ? — ?) — печенізький хан (князь) 2-ї половини Х століття. Згадується у «Повісті временних літ» у зв'язку із загибеллю руського князя Святослава Ігоровича в 972 році.

Опис 
971 руське військо, очолюване великим князем київським Святославом, поверталося верхи і на човнах до Києва після поразки у Другому Болгарському поході. В районі дніпровських порогів печеніги перекрили їм шлях (за різними версіями, відомості про маршрут русів заздалегідь повідомили болгари або греки). Дружина Святослава змушена була зимувати на Білоберіжжі, у гирлі Дніпра. Навесні одна частина руського війська на чолі з воєводою Свенельдом вирушила додому верхи в обхід дніпровського шляху, а інша, разом із князем Святославом, продовжила шлях по Дніпру на човнах. Коли руси витягли свої човни на суходіл, щоб оминути один з порогів, на них із засідки напав хан Куря з ордою. Як повідомляє літописець, Святослав загинув у бою, а печеніги зробили чашу з його черепа.

Примітки

Джерела 
 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). — Т. 2. Ипатьевская летопись  (2-е издание). — Санкт-Петербург: Археографическая комиссия, 1908.
 Літопис руський  / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — Київ: Дніпро, 1989. ISBN 5-308-00052-2
 Плахонін А. Г. Куря  // 

Печеніги
Печенізькі хани
Хани